Kathol ist der Familienname folgender Personen: